Papa Giovanni VIII – pontefice della Chiesa cattolica dal dicembre 872 al dicembre 882
 Antipapa Giovanni VIII – proclamato per acclamazione popolare nell'844, alla morte di papa Gregorio IV, ma non riconosciuto come papa; al suo posto fu eletto papa Sergio II
 Papa Giovanni VIII di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
 Papessa Giovanna – personaggio leggendario medievale; sarebbe stata l'unica figura di papa donna, che avrebbe regnato sulla Chiesa con il nome di Giovanni VIII dall'853 all'855